Sonde (medisch)
 Percutane endoscopische gastrostomie (PEG-sonde)